Westelijke Mijnstreek in Nederlands Zuid-Limburg
 Oostelijke Mijnstreek in het Nederlands Zuid-Limburg
 Beide streken tezamen worden ook wel 'de Limburgse Mijnstreek' genoemd
 Kempens Bekken in Belgisch Limburg
 Borinage in Wallonië